Прадин — коммуна во Франции, в департаменте Коррез
 Прадин — коммуна во Франции, в департаменте Ло
 Прадин — коммуна во Франции, в департаменте Луара